Michael Mason – kanadyjski lekkoatleta
 Michael Mason – amerykański piłkarz